

Topónimos 
Montfort (Wisconsin) — vila dos Estados Unidos
Monforte del Cid — município da Comunidade Valenciana, Espanha

Comunas francesas 
Montfort (Alpes da Alta Provença)
Montfort (Doubs)
Montfort (Maine-et-Loire)
Montfort (Pireneus Atlânticos)
Montfort-en-Chalosse — na Aquitânia
Montfort-l'Amaury — na Île-de-France
Montfort-sur-Argens — na Provença-Alpes-Costa Azul
Montfort-sur-Boulzane — no Languedoque-Rossilhão
Montfort-sur-Meu — na Bretanha
Montfort-sur-Risle — na Alta Normandia

Desambiguações de topônimos